World So Cold —en español: Un mundo tan frío— puede referirse a:

Música 
«World So Cold», sencillo de Mudvayne (2003); o
«World So Cold», sencillo de Three Days Grace (2010).